Saint Paul, Minnesota, grad u SADu
 Otok Saint-Paul, otok u Francuskim južnim i antarktičkim teritorijima u Indijskom oceanu